Bolbomyia — род двукрылых из инфраотряда Tabanomorpha, надсемейства Rhagionoidea. Единственный представитель семейства Bolbomyiidae.

Описание 
Мелкие коричневые или черные мухи длиной тела 2,3 до 3,5 мм. Глаза самок разделены полоской лба, у самцов — соприкасаются. Первые членики усика (скапус и педицел) одинакового размера. Первый флагелломер жгутика усиков увеличен и сжат с боков. Крылья желтоватые. Третья медиальная жилка отсутствует. Передние бёдра с одной шпорой, средние и задние бёдра — с двумя. Эдеагус самцов с зубцами. У самок две .

Биология 
Биология слабо изучена. Личинки не описаны. Период активности имаго длится около двух недель. Самки посещают цветки растений.

Систематика 
Изначально род относили к семейству бекасниц. В 2001 году Брайн Стакенберг выделил Bolbomyia в отдельное подсемейство Bolbomyiinae, а в 2010 году Петер Керр обосновал выделение его в самостоятельное Bolbomyiidae. В состав рода включают четыре вида, один из них вымерший 

 †

Палеонтология 
Единственный ископаемый вид Bolbomyia loewi найден в балтийском янтаре

Распространение 
Современные представители рода встречаются на Дальнем Востоке России (Камчатка), Канаде и США.

Примечания

Литература 
Tabanomorpha
Роды двукрылых